Линейное письмо Б — позднейшая форма критского письма (XV—XII вв. до н. э.). Использовалась для записи текстов на древнегреческом языке в эпоху микенской культуры. Памятники письма обнаружены как на Крите, так и в местах нахождения крупнейших городов Микенской Греции — Микен, Пилоса, Тиринфа, Коринфа, Закинфа и др.

Возникновение 
Хронологической границей утверждения власти греков на Крите является начало Финального дворцового периода в Кноссе (около 1450 г. до н. э.), позднеминойский период IB. К этому времени относятся последние памятники догреческого линейного письма А; в Кноссе же памятники линейного А в этот период отсутствуют вообще, однако после небольшого хронологического разрыва появляются первые памятники линейного Б, которое, однако, не получает распространения на острове. В археологическом музее Ханьи (о. Крит) имеются глиняные таблички с надписями как линейным А, так и линейным Б письмом, последние датируются 1300 г. до н. э. (таблички с инвентарным номером Gg5 и KH Ar 4). На одном из стендов музея сказано, что Ханья и Кносс являются единственными городами на Крите, где линейное А и Б сосуществовали в течение некоторого периода времени одновременно. Последнее является спорным, т.к. датировка Эвансом табличек Линейного Б подвергается критике. Около 1450 г. до н. э. многие города Крита пострадали от сильных пожаров, что послужило важным условием для сохранности текстов на глиняных табличках. На материке линейное письмо Б появляется позже, чем в Кноссе.

Несмотря на то, что у подавляющего числа слоговых знаков линейного письма Б имеются прототипы в линейном письме А, существует резкое различие в частоте употребления знаков (в частности, вся серия знаков для слогов с гласной О крайне редко встречается в текстах Линейного А, кроме знака RO); это заставляет часть исследователей предполагать, что письмо подверглось реформе для адаптации к греческому языку. Ещё более существенной реформе подвергаются идеограммы — многие из них в линейном Б появляются впервые, часть идеограмм линейного А исчезает (в том числе знаки для дробей).

Общая характеристика 

Все обнаруженные надписи линейным письмом Б выполнены на глиняных табличках, сохранившихся благодаря пожарам, в которых они обожглись. Тем не менее витиеватая форма знаков данного письма позволяет предположить, что основным материалом для письма была не глина, а какой-либо материал, на котором можно было писать чернилами (например, кожа или папирус). Данное предположение косвенно подтверждается тем, что некоторые надписи предком данного письма — линейным письмом А — выполнены именно чернилами.

Письмо возникло после завоевания Крита и его владений греческими переселенцами (ахейцами) и полностью вытеснило своего предшественника, линейное письмо А, использовавшееся для записи текстов на догреческом минойском языке. В отличие от линейного А, линейное письмо Б не получило широкого распространения среди греков и использовалось исключительно в дворцово-канцелярских целях: в них содержатся сведения о сдаче земли в аренду, о количестве голов скота, о выдаче продовольствия работникам, встречаются списки ремесленников, воинов, описи конфискованного имущества.

В эпоху античности грекам о существовании данного письма не было известно. Намёки на существование данного письма можно обнаружить лишь в упоминании «злоковарных знаков» в мифе о Беллерофонте. Возникший в VIII в. до н. э. на базе финикийского письма или малоазийских алфавитов греческий алфавит никак не связан происхождением с линейным письмом Б.

Миноизмы 

Немало фактов позволяют предположить, что письмо использовала лишь узкая каста писцов, ориентировавшихся на стандарты минойского, а не греческого языка (аналогично тому, как аккадская клинопись содержала много «шумеризмов», японская иероглифика — «китаизмов», а кириллица длительное время содержала избыточные знаки для передачи греческих орфографических норм):
 письмо было плохо приспособлено для записи текстов на греческом языке; орфография опиралась на принципы, чуждые греческому языку (например, a-me-no можно было прочесть как Armenos, Asmenos, Ameinon);
 многочисленные сокращения-лигатуры, используемые в текстах, являются минойскими, а не греческими;
 помимо них, в текстах встречаются топонимы, личные имена и глоссы предположительно минойского происхождения (часть глосс унаследована более поздним греческим языком, другие непонятны);
 за пределами дворцовой бюрократии данное письмо не использовалось и было забыто сразу же после крушения «дворцовой» Микенской цивилизации в результате бронзового коллапса. В плане узости сферы использования линейное письмо Б напоминало прежние критские иероглифы, но контрастировало с более ранним линейным письмом А, которое использовалось не только в дворцовом, но и в частном обиходе.

История дешифровки

Неудачные попытки 
Линейное письмо Б было открыто в начале XX века Артуром Эвансом, который, однако, не смог его дешифровать. Безуспешные попытки дешифровать письмо предприняли Бедржих Грозный (1942), Владимир Георгиев (1949) — оба использовали метод сравнения со знаками других письменностей, а также Эрнст Зиттиг (1950) — с использованием статистического метода.

Дешифровка Кобер—Вентриса—Чэдвика 
В конце 1940-х гг. Алиса Кобер опубликовала наблюдения о возможных парадигмах склонения существительных в текстах Линейного Б и составила сетку, где часть знаков письма была рассортирована по принципу возможного совпадения начального согласного и конечного гласного. Из-за болезни и ранней смерти она не успела завершить дешифровку.

Опираясь на идею Кобер, несколько десятков знаков дешифровал в 1950—1953 гг. Майкл Вентрис. Косвенную поддержку указанным исследователям оказал профессор Дж. Майерс, предоставивший большой массив данных (не опубликованных ранее табличек) в распоряжение Кобер и Вентриса и даже лично познакомивший их, хотя до и после встречи они практически не общались. Работа Вентриса также ускорилась благодаря помощи лингвиста Э. Беннетта, который первоначально тесно сотрудничал с А. Кобер до её смерти. Беннетт установил вариации знаков в кносских и пилосских надписях.

К 1952 г. Вентрис расшифровал около двух десятков знаков и пришёл к выводу, что за надписями скрывается греческий язык (до того он более 10 лет предполагал, что язык надписей родствен этрусскому). В радиопередаче на Би-Би-Си он рассказал о своих исследованиях и обратился за помощью к специалистам по древнегреческому языку. В тот же день с ним связался Джон Чэдвик, который вместе с Вентрисом завершил дешифровку. Заслугой Чэдвика является реконструкция фонетики и грамматики микенского диалекта.

Правильность дешифровки подтверждена в 1952 году, когда значения знаков, предложенные Вентрисом, были подставлены в большое количество табличек, впервые опубликованных Карлом Блегеном.

В конце 1950-х был опубликован совместный труд Вентриса (посмертно), Чедвика и Беннетта — корпус Линейного письма Б вместе с чтением и предварительным анализом табличек.

Продолжение дешифровки и дальнейшее изучение 
В изначальном варианте дешифровки Вентриса несколько десятков слоговых знаков остались недешифрованными; из них несколько были позднее интерпретированы как слоги с огубленным согласным (dwo, swa и т. д.). В целом уточнение чтений прошло несколько этапов:
 1956 — коллоквиум в Жиф-сюр-Иветт (уточнено чтение более 10 знаков, знак *79 определён как z- (гласная неизвестна))
 1961 — коллоквиум в Вингспреде (уточнено чтение «дублетов» — a2 — ha, ra2 — rya, ro2 — ryo и др.; определён стандартный перечень знаков Линейного письма Б, уточнены вариации написания знаков, исключены вариации знаков, считавшиеся различными, а также ошибочные прорисовки)
 1965 — коллоквиум в Кембридже (91 — two)
 1970 — коллоквиум в Саламанке (85 — au и 87 — twe)
 2000 — коллоквиум в Остине (34 и 35 признаны вариантами одного и того же знака)

В 1986 г. был опубликован корпус надписей из Кносса (Чэдвик, Годар, Киллен, Оливье, Саккони, Сакелларакис). 

В 2010-е гг. Хосе Мелена (Университет Страны Басков), опираясь на комбинаторный метод (сочетаемость знаков, варианты написания слов), интерпретировал ещё несколько знаков. Альтернативные чтения предложили Матильда Чивитилло (знак 19), Ракеле Пьерини (знак 25). В 2020-е гг. Х. Мелена опубликовал корпус надписей из Пилоса.

Микенология в бывшем СССР 
С конца 1930-х надписями Крита и микенской Греции активно интересовался С. Я. Лурье, периодически публиковавший критические обзоры текущих исследований в «Вестнике древней истории». После его отъезда во Львов исследования по микенологии в Ленинграде продолжили Н. Н. Казанский (опубликовавший в 1988 г. «Предметно-понятийный словарь микенского диалекта») и Ю. В. Откупщиков, а во Львове — С. Я. Шарыпкин.

Силлабограммы с дискуссионным чтением 
 18 to2 (Мелена)
 19 ru2 (Мелена), zo2 (Чивитилло)
 22 pi2 (Мелена)
 34 и 35 (зеркальный вариант 34) — надёжных чтений не предложено
 47 надёжных чтений не предложено
 49 надёжных чтений не предложено
 56 pa2 (Вентрис-Чэдвик, не принято частью исследователей)
 63 ji/zi (Мелена)
 65 ju (Вентрис-Чэдвик, не принято частью исследователей), zu/ju (Мелена)
 66 ta2 (tya)
 68 ro2 (ryo)
 71 dwe (принято большинством)
 79 zu (Вентрис-Чедвик, z- — коллоквиум в Жиф-сюр-Иветт), wo2 (Мелена)
 82 swa (большинство исследователей) или twa (Мелена)
 83 nwe (Мелена)
 85 au (принято большинством; ранее С. Я. Лурье предлагал swi)
 86 dwa (Мелена)
 87 twe
 88 исключён из силлабария (ошибка, возникла из-за плохой прорисовки)
 89 надёжных чтений не предложено
 90 dwo (Мелена)
 91 two
 92 sa2 (swa)

Единицы веса и объёма сыпучих и жидких тел

Юникод 
Знаки линейного письма Б появились в Юникоде версии 4.0.

Таблицы 
Чтобы узнать название символа в Юникоде, поднесите курсор к символу. Последний компонент названия в Юникоде — принятое чтение символа.

Блок «Слоги линейного письма Б»

Блок «двойные гласные и дифтонги»

Блок «недешифрованные знаки и знаки с сомнительным значением»

Блок «Идеограммы линейного письма Б»

Блок «Эгейские цифры»

См. также 

 Критское письмо
 Троянское письмо

Примечания

Литература 
 Бартонек А. Златообильные Микены. Пер. О. П. Цыбенко. М.: Наука, 1991.
 Гордон С.. Забытые письмена. М: Евразия, 2002.
 Казанскене В. П., Казанский Н. Н. Предметно-понятийный словарь греческого языка (крито-микенский период). Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1986. 208 с.
 Ленцман А. Я. Расшифровка крито-микенских надписей // Вопросы истории. 1955. № 9. С. 181—186.
 Молчанов А. А., Нерознак В. П., Шарыпкин С. Я. Памятники древнейшей греческой письменности. Введение в микенологию. М.: Наука, 1988. 190 с.
 
 Поуп М.. Тайны исчезнувших языков. От египетских иероглифов до письма майя. М.: «А. Д. Варфоломеев», 2016—304 с.

Ссылки 
 Полный силлабарий в сопоставлении с линейным А и публикации
Корпус надписей Линейным B
 Corpus of mycenaean inscriptions from Knossos Volume I
 Corpus of Mycenaean Inscriptions from Knossos. 4 vol., Cambridge University Press, Cambridge 1987–1999, Vol. 1 online - fragment, Vol. 2 online - fragment, Vol. 3 Bibliography, Vol. 4 online - fragments.

Греческий язык
Эгейское письмо
Микенская цивилизация
Вышедшие из употребления письменные системы